

Geografia 
 Castanheira de Pera – comune portoghese del distretto di Leiria
 Armação de Pêra – freguesia del comune portoghese di Silves
 Pêra – freguesia del comune portoghese di Silves
 Pêra do Moço – freguesia del comune portoghese di Guarda
 Pêra Velha – freguesia del comune portoghese di Moimenta da Beira

Pagine correlate 
 Pera (disambigua)

Altri progetti